Charlie Jade (2005) – kanadyjski serial telewizyjny z gatunku science fiction nadawany przez stację Space od 16 kwietnia do 20 sierpnia 2005 roku. W Polsce emitowany na kanale AXN od 29 maja 2005 roku. Serial został wyprodukowany przez Cinegroupe.

Opis fabuły 
Serial opisuje przygody Charliego Jade'a – prywatnego detektywa w świecie zdominowanym przez chciwe międzynarodowe korporacje.

Obsada 
 Jeffrey Pierce – Charlie Jade
 Patricia McKenzie – Reena
 Tyrone Benskin – Karl Lubinsky
 Michael Filipowich – 01 Boxer
 Michelle Burgers – Essa Rompkin
 Marie-Julie Rivest – Jasmine / Paula
 Danny Keough – Julius Galt
 Langley Kirkwood – Porter
 David Dennis – Sew Sew Tukarrs
 Rolanda Palais – Blues Paddock

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale fantastyczne
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2005